Reinoud IV (Reinaut, Reinald) kan verwijzen naar:
 Reinoud IV van Brederode (1520-1584), heer van Asten, Kloetinge en Brederode
 Reinoud IV van Coevorden, laatste burggraaf van Coevorden (1376-1402)
 Reinoud IV van Dammartin (?-1327), graaf van Dammartin
 Reinout IV van Joigny (?-1179), graaf van Joigny
 Reinoud IV van Gelre (1365-1423), hertog van Gelre en Gulik